BiH:
 Kute (Kupres, BiH), naselje u općini Kupres
 Kute (Prozor-Rama, BiH), naselje u općini Prozor-Rama 
 Kute (Uskoplje, BiH), naselje u općini Uskoplje

Albanija:
 Kute (Albanija), selo u Albaniji 

Vidi i:
 Kuta (razdvojba)
 Kuti (razdvojba)